А́ндерс Ба́рдаль (; род. 24 августа 1982 года в Стейнхьере, Норвегия) — норвежский прыгун с трамплина, двукратный чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр (2010 и 2014), победитель Кубка мира 2011/12 в общем зачёте (единственный норвежец, выигравший Кубок мира в XXI веке).

Спортивная карьера 
За свою карьеру Андерс участвовал в пяти чемпионатах мира, на которых завоевал одну золотую и пять серебряных медалей.

В кубке мира Андерс Бардаль дебютировал в 2001 году, в ноябре 2007 года одержал свою первую победу на этапе Кубка мира в командных соревнованиях. В сезоне 2007/08 занял 5-е место в зачёте Кубка мира. В 2011-2012 году победил в общем зачёте Кубка мира. По ходу соревнований победил на трёх этапах.

Принимал участие в провальной для норвежских прыгунов Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити, где был 9-м в команде, 25-м на большом трамплине и 27-м на нормальном трамплине.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стартовал во всех трёх дисциплинах, завоевал бронзовую медаль — в командных соревнованиях, в личных видах показал следующие результаты: нормальный трамплин — 18-е место, большой трамплин — 22-е место.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи выиграл бронзу на трамплине К-95 в личном первенстве, занял 16-е место на большом трамплине и шестое место в составе сборной Норвегии в командном первенстве.

Результаты выступлений на Кубке мира

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт Андерса Бардаля 

Прыгуны с трамплина Норвегии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2002 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина
Обладатели Кубка мира по прыжкам с трамплина